2 miejscowości w Polsce:
 Żabiczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk
 Żabiczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko

Zobacz też 
 Pałac Janta-Połczyńskich w Żabiczynie